Rebirth kan syfta på:

 Rebirth (manhwa) – en manhwa-serie
 Rebirth RB-338 – en mjukvarusynth
 Rebirth (musikalbum av Gackt Camui) – ett musikalbum av Gackt Camui
 Rebirth (musikalbum av Jimmy Cliff) – ett musikalbum av Jimmy Cliff
 Rebirth (musikalbum av Jennifer Lopez) – ett musikalbum av Jennifer López
 Rebirth (musikalbum av Pain) – ett musikalbum av Pain
 Rebirth (musikalbum av Lil Wayne) – ett musikalbum av Lil Wayne